

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

BATE: 2008, 2009, 2010, 2016

BATE: 2009-2010

BATE: 2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale bielorussa